Топоним
 Карпач - город в Польше.

Фамилия
 Карпач, Ежи - польский офицер и юрист, последний начальник Службы безопасности ПНР.